«Элвис» () — телевизионный биографический фильм Джона Карпентера, повествующий о жизни известного певца Элвиса Пресли. Роль Элвиса исполнил Курт Рассел. Это первое совместное содружество Рассела и Карпентера, впоследствии они сработаются ещё в четырех картинах («Побег из Нью-Йорка», «Нечто», «Большой переполох в маленьком Китае» и «Побег из Лос-Анжелеса»).   

По сюжету фильм заканчивается в 1969 году и не показывает последние годы жизни Элвиса.

Сюжет 
Фильм начинается с прибытия Элвиса Пресли и его свиты в Лас-Вегас на вступление в отеле Интернешенал. Несмотря на статус «Короля рок-н-ролла», Элвис за 60-е годы потерял былую славу и популярность, и этим новым концертом, он хочет попытаться снова заявить о себе. Однако, перед выступлением Элвис сильно волнуется и переживает, также ему поступают звонки, предупреждающие о грядущем покушении на жизнь «короля». 

Повествование переносится в детские годы Элвиса, когда он с родителями проживал в бедных кварталах. Элвис навещает могилу своего брата-близнеца Джесси Пресли, несмотря на то, что Джесси умер еще при родах, переживания о нем не покидают Элвиса всю его жизнь, и он испытывает тоску по нём даже в зрелом возрасте. В этот день Элвису на день рождения дарят гитару.

Спустя годы Элвис пробует себя на школьном конкурсе талантов, где приводит в восторг всех присутствующих. Элвис решает пойти в студию звукозаписи Sun Records, записать пластинку для матери в качестве подарка на её день рождения. Во время записи песни «That’s All Right, Mama», Элвис заинтересовывает директора студии Сэма Филлипса, своим необычных для тех времен даром — будучи белым парнем, он может петь как «настоящий чернокожий». Элвис со своими школьными друзьями начинает выступать на всех мероприятиях и праздниках в Мемфисе, и становится там знаменитостью, его песни постоянно проигрывают по радио. После Элвис начинает турне по городам Америки, несмотря на любовь и восторги нарастающего количества фанатов, консервативно настроенные власти резко критикуют Элвиса за его танцы и образ. Тем временем Элвис знакомится со своим будущим импресарио «Полковником» Томом Паркером. «Heartbreak Hotel» и многие другие песни в исполнении Элвиса становятся хитами по всей стране. 

Заработав огромные деньги, Элвис выполняет обещание, данное им своей матери ещё в детстве — он дарит ей розовый кадиллак и покупает роскошный дом (Грейсленд). Но здоровье матери Элвиса ухудшается и во время его службы в армии, она умирает, что разрушает моральный дух певца, который всегда был привязан к ней. 

На военной службе в ФРГ, Элвис знакомится с Присциллой Болье, с которой у него завязываются романтические отношения, спустя годы они женятся. Но их личная жизнь не складывается из-за постоянных бытовых проблем и строгого графика Элвиса на съемках фильмов. Певец начинает испытывать экзистенциальный кризис, помимо сильной тоски по матери, сложных отношений с женой, он понимает, что его кинокарьера также не складывается. Так как Элвис занят постоянными съёмками в глупых мюзиклах, он практически перестает давать концерты и выступать на публике, а связи с нарастающей «битломанией»,  о нём постепенно начинают забывать. Так как качество и кассовые сборы фильмов резко падают, Элвис понимает, что это завело его в творческий тупик, после он решает вернуться на живые выступления на сцене. 

Повествование снова переносится в 1969 год. Окружение Элвиса пытается отговорить его от выступления, связи с риском покушения, но Элвис все же решает выступить. Поговорив по телефону со своей дочерью Лизой-Мари, и пообещав вернуться к ней как можно скорей, Элвис выходит на сцену и поет «Blue Suede Shoes». Покушения не случается, а публика восторженно принимает его, что знаменует возращение Элвиса к славе.

В ролях 
 Курт Расселл (Ронни Макдауэлл — вокал) — Элвис Пресли
 Шелли Уинтерс — Глэдис Пресли
 Сизон Хабли — Присцилла Пресли
 Бинг Расселл — Вернон Пресли
 Пэт Хингл — Полковник Том Паркер
 Чарльз Сайферс — Сэм Филлипс
 Роберт Грей — Рэд
 Мелоди Андерсон — Бонни
 Эллен Траволта — Мэрион Кайскер
 Эд Бегли-младший — Доминик Фонтана
 Чарли Ходж — в роли самого себя
 Ларри Геллер — в роли самого себя

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB.

Примечания

См. также 
 «Элвис. Ранние годы» (2005)
 «Элвис» (2022)

Ссылки 
  
  
 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии США
Телефильмы на английском языке
Телефильмы США
Телефильмы 1979 года
Фильмы Джона Карпентера
Фильмы о рок-музыке
Фильмы рок-н-ролла
Фильмы США 1979 года
Элвис Пресли